Die Saison 2008/09 begann am 26. Juli 2008 mit insgesamt 6 Spielen. Eines davon war die Begegnung zwischen Atlas und Jaguares (5:0), das mit dem höchsten Saisonsieg der gesamten Apertura endete. Am 9. Mai 2009, dem letzten Spieltag der regulären Saison, stand Atlas erneut im Mittelpunkt des Geschehens, diesmal jedoch in der Rolle des Leidtragenden. Denn mit dem 5:0-Sieg im Estadio Jalisco gelang dem CF Pachuca der höchste Auswärtssieg der gesamten Saison 2008/09.

Meister der Apertura 2008 wurde Toluca, die punktbeste Mannschaft der gesamten Saison. Meister der Clausura 2009 wurden die Pumas, die nach Punkten drittbeste Mannschaft der Saison.

Insgesamt gab es 306 Punktspiele und 28 Spiele in der Liguilla, der spanischen Bezeichnung für die Play-Offs, also insgesamt 334 Spiele um die beiden Meisterschaften.

In der regulären Punktspielrunde hatte jede Mannschaft 34 Spiele zu absolvieren, je 17 in der Apertura und der Clausura. Theoretisch waren für eine Mannschaft bis zu 46 Spiele möglich, wenn sie sowohl in der Apertura als auch in der Clausura die Finalspiele erreicht hätte. Eine solche Konstellation kam in der Saison 2008/09 jedoch nicht vor. Die meisten Spiele (jeweils 42) hatten Toluca und UNAM Pumas, die in beiden Wettbewerben die Liguillas erreichten und je einmal die Meisterschaft gewannen und einmal im Viertelfinale ausschieden.

Der im Vorjahr abgestiegene CD Veracruz wurde durch den Aufsteiger Indios de Ciudad Juárez ersetzt. Am Saisonende 2008/09 stieg Necaxa (erstmals in seiner Profigeschichte!) aus der Primera División ab und wird in der Saison 2009/10 durch den Aufsteiger Querétaro FC ersetzt.

Die Punktspielrunde 

In der (die Liguilla nicht berücksichtigenden) regulären Saison war das 1:0 das häufigste Ergebnis. Es kam insgesamt 50 Mal vor und entspricht bei insgesamt 306 Spielen einem Anteil von 16,34 Prozent. Das bedeutet, dass im Schnitt jedes sechste Spiel mit 1:0 bzw. 0:1 endete. Heimmannschaften gewannen doppelt so häufig mit diesem Resultat (nämlich 34 Mal) wie Auswärtsmannschaften (16 Mal). Dies entspricht einem Anteil von 11,11 Prozent aus Sicht der Heimmannschaften und einem Anteil von 5,23 Prozent aus Sicht der Auswärtsteams. Am häufigsten mit 1:0 gewonnen hat Chivas Guadalajara (insgesamt 7 Mal, davon fünfmal daheim und zweimal auswärts), während der CF Pachuca und der CD Cruz Azul kein einziges Spiel mit 1:0 gewannen.

Das zweithäufigste Ergebnis war das 1:1 (44 Mal) vor dem 2:1 (42 Mal), das sich in 25 Heim- und 17 Auswärtssiege unterteilt und zugleich das häufigste Auswärtssiegergebnis ist.

Das torreichste Spiel fand am 23. August 2008 (5. Spieltag der Apertura) zwischen Chivas Guadalajara und Santos Laguna (3:5) statt. Die höchsten Siege endeten mit 5:0 und wurden in den folgenden Spielen erzielt:

 Atlas – Jaguares 5:0 am 26. Juli 2008 (1. Spieltag der Apertura)
 Chivas – Pachuca 5:0 am 28. Februar 2009 (8. Spieltag der Clausura)
 Atlas – Pachuca 0:5 am 9. Mai 2009 (17. Spieltag der Clausura)

In den insgesamt 306 Punktspielen fielen 822 Tore, was einem Schnitt von 2,69 entspricht. 471 Tore (im Schnitt 1,54) wurden von den Heimmannschaften erzielt und 351 Tore (durchschnittlich 1,15) von den Auswärtsmannschaften.

Tabellen zur Saison 2008/09

Gesamtjahrestabelle 2008/09 

|}

Die Heim- und Auswärtstabellen 
Der Club América ist die schlechteste Heimmannschaft und zugleich das beste Auswärtsteam.

|

|}
|}

Kreuztabelle zur Saison 2008/09 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Liguillas 

In den Liguillas (der spanischen Bezeichnung für die Play-offs) der Apertura und Clausura kam es zu insgesamt 14 Begegnungen mit Hin- und Rückspiel, somit also insgesamt 28 Spielen. Der Heimvorteil war hier de facto aufgehoben, als (nach regulärer Spielzeit) 11 Heimsiegen 9 Auswärtssiege gegenüberstanden. 8 Spiele endeten unentschieden. Das Torverhältnis belief sich aus Sicht der Heimmannschaften (ohne Verlängerung und ohne Elfmeterschießen) auf 36:31. Somit lag der durchschnittliche Torerfolg in den Liguillas bei 2,39 bzw. (aus Sicht der Heimmannschaft) bei 1,29 zu 1,11.

Vier von insgesamt 14 Vergleichen endeten im Gesamtergebnis unentschieden. Während in den Viertelfinals der Apertura zwischen Tigres und Atlante (zweimal 1:1) und den Halbfinals der Clausura zwischen Puebla und Pumas (jeweils 2:1 für die Auswärtsmannschaft) die in der regulären Halbsaison erzielte höhere Punktezahl den Ausschlag zum Weiterkommen von Atlante und Pumas gab, blieb die bessere Saisonplatzierung in den Finals unberücksichtigt. Dort setzte sich Toluca (nach zwei 2:0-Erfolgen der jeweiligen Auswärtsmannschaft) in der Apertura mit 7:6 im Elfmeterschießen gegen Cruz Azul durch und gewann seine neunte Meisterschaft, während in der Clausura den Pumas (nach einem 1:0-Heimsieg und einer 1:2-Auswärtsniederlage) beim CF Pachuca durch ein Tor von Pablo Barrera in der 107. Minute noch der Ausgleich in der Verlängerung gelang und ihnen die sechste Meisterschaft bescherte.

Das häufigste Ergebnis der Liguillas war das 2:0, das insgesamt sechsmal erzielt wurde (je drei Heim- und Auswärtssiege). Zweithäufigste Ergebnisse waren das 2:1 und 3:1, die je fünfmal erzielt wurden.

Der höchste Sieg in den Liguillas war das 3:0 der Pumas im Viertelfinale der Clausura 2009, mit dem der spätere Sieger des Wettbewerbs die 0:2-Hinspielniederlage bei den Tecos wettmachte.

Von den 18 Mannschaften der Punktspielrunde gelang insgesamt 13 Mannschaften die Qualifikation für die Liguillas. Zehn Mannschaften konnten sich einmal für die Liguilla qualifizieren und nur drei Mannschaften gelang die Qualifikation zweimal. Dies waren Toluca (Sieger der Apertura 2008) und die UNAM Pumas (Sieger der Clausura 2009) sowie die Mannschaft der UAG Tecos, die jeweils im Viertelfinale auf den späteren Sieger traf und damit vorzeitig ausschied. Völlig ausgeglichen war das Erreichen der Halbfinalspiele, denn die insgesamt acht Teilnehmer aus beiden Turnieren waren acht unterschiedliche Mannschaften, so dass keiner Mannschaft zweimal der Sprung ins Halbfinale gelang.

Liguillas der Apertura 2008

Viertelfinale 

|}
Atlante setzt sich aufgrund der in der Liga mehr erzielten Punkte (27) gegenüber den Tigres (26) durch.

Halbfinale 

|}

Finale 

|}
Nach dem 2:0-Hinspielsieg im Estadio Azul schien die Vorentscheidung bereits gefallen. Doch Cruz Azul sicherte sich im Rückspiel ebenfalls einen 2:0-Auswärtssieg, so dass ein Elfmeterschießen erforderlich wurde, das Toluca mit 7:6 gewann.

Liguillas der Clausura 2009

Viertelfinale 

|}
Der Aufsteiger Indios setzt sich gegen den Titelverteidiger Toluca durch.

Halbfinale 

|}
Die Pumas setzten sich aufgrund der in der Liga mehr erzielten Punkte (28) gegen Puebla (26) durch. Nach dem 2:1-Auswärtserfolg standen sie bereits mit einem Bein im Finale, lagen aber im Rückspiel vor eigenem Publikum bereits nach einer halben Stunde mit 0:2 zurück. Den entscheidenden Treffer zum 1:2, der ihnen noch die Finalteilnahme ermöglichte, erzielte Darío Verón in der 89. Minute!

Finale 

|}
Weil Pachuca im Rückspiel nach 90 Minuten mit 2:1 in Führung lag, fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung. Pablo Barrera gelang in der 107. Minute der Ausgleich, wodurch seine Pumas ihren sechsten Meistertitel gewannen.

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko) = Hauptartikel

Weblinks 
 Die Saison 2008/09 der mexikanischen Primera División bei RSSSF.com

2008
Fußballsaison 2008/09